Володимиро-Іллінська сільська рада — Кіровоградська область, Бобринецький район

 Володимиро-Іллінська сільська рада  — колишня назва Чумацькошляхівської сільської ради Херсонської області, Новотроїцького району